Hemipyrellia är ett släkte av tvåvingar. Hemipyrellia ingår i familjen spyflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spyflugor
Hemipyrellia